Con Tom Tom si può riferire a:
TomTom è una fabbrica olandese di navigatori satellitari;
Tom-tom è un tamburo facente parte della batteria;
Tom Tom è una canzone degli Smashing Pumpkins contenuta nell'album Teargarden by Kaleidyscope;
Tom Tom Club è un gruppo musicale statunitense;
Tom Tom Club è un album dei Tom Tom Club;
Tom' Tomsk è una squadra di calcio russa.